Jérémy Gailland, né le , est un joueur suisse de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Jérémy Gailland a fait son parcours de junior avec les Kloten Flyers, avant de rejoindre plus tard le HC Martigny en LNB, puis le Genève-Servette HC en LNA. N'ayant pas réussi s'imposer dans l'effectif grenat, il joue pour le Lausanne HC en deuxième division. Il signe d'ailleurs un contrat de deux ans avec le club vaudois le .

À la fin de la saison 2009-2010, il quitte toutefois Malley et s'engage pour une durée d'un an avec les Rapperswil-Jona Lakers. Victime d'une grave blessure au ménisque le , il doit être opéré à deux reprises, mettant en péril sa carrière de joueur. Le club saint-gallois lui offre toutefois une deuxième chance, même si le nouvel entraîneur Harry Rogenmoser ne compte pas sur lui lors de la saison 2011-2012.

Il est alors prêté, pour le mois de , au HC Fribourg-Gottéron, qui compte de nombreux attaquants blessés. Il est ensuite prêté au HC La Chaux-de-Fonds. Après avoir signé un pré-contrat au HC Ambrì-Piotta, il doit le résilier afin de faire une pause et se remettre complètement de ses blessures.

Entre 2012 et 2014, il joue quelques matchs avec Lausanne, alors qu'il cherche toujours à revenir à son meilleur niveau à la suite de ses blessures. À l'été 2014, il s'entend avec le HC Bienne et effectue la préparation physique estivale avec le club seelandais. Après avoir disputé un match de Coupe de Suisse, il est libéré par Bienne et s'entend avec le HC Red Ice, avec qui il joue via licence B, signant son retour à Martigny après une absence de 7 ans. Le , Red Ice annonce la prolongation du contrat de Gailland pour une saison supplémentaire. Le , Jérémy Gailland n'a plus de nouvelles de son club et pense dès lors ne plus faire partie de l'effectif ; il se dit "déçu du manque de franchise" du club martignerain et quitte le HC Red Ice. Pour la saison 2016-2017, il joue pour le compte du HC Sion-Nendaz 4 Vallées puis pour le HC Sierre en 2017-2018. À partir de la saison 2018-2019, il évolue avec le HCV Martigny.

Statistiques en carrière
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 ||Kloten Flyers ||Jr. Élites A ||23 ||3 ||5 ||8 ||4 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2004-2005 ||Kloten Flyers ||Jr. Élites A || || || || || || || || || || 
|-
|2005-2006 ||Kloten Flyers ||Jr. Élites A || || || || || || || || || || 
|-
| 2005-2006 ||HC Martigny ||LNB ||25 ||9 ||9 ||18 ||8 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006 || HC Viège ||LNB ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||7 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 2006-2007 ||Suisse M20 ||LNB ||5 ||0 ||0 ||0 ||2 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007 || HC Martigny ||LNB ||41 ||10 ||16 ||26 ||10 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007 || Lausanne HC ||LNB ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||11 ||1 ||4 ||5 ||2
|-
| 2007-2008 || Suisse M20 ||LNB ||5 ||1 ||4 ||5 ||0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || Lausanne HC ||LNB ||38 ||23 ||25 ||48 ||8 ||9 ||10 ||4 ||14 ||2
|-
| 2008-2009 ||Genève-Servette HC ||LNA ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 ||Lausanne HC ||LNB ||44 ||7 ||22 ||29 ||10 ||23 ||6 ||10 ||16 ||47
|-
|2009-2010 ||Lausanne HC ||LNB ||33 ||11 ||25 ||36 ||12 ||12 ||3||7 ||10 ||4
|-
|2010-2011 ||Rapperswil-Jona Lakers ||LNA ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 ||Rapperswil-Jona Lakers||LNA || 7|| 0|| 0|| 0||0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || HC Fribourg-Gottéron||LNA || 4|| 0|| 0|| 0||0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || HC La Chaux-de-Fonds||LNB || 5|| 3|| 0|| 3||0 || 6|| 3|| 2|| 5|| 0
|-
|2012-2013||Lausanne HC||LNB||5 ||0 ||1 ||1 ||0 ||-||-||-||-||-
|-
|2013-2014||Lausanne HC||LNA||4||0||0||0||0||4||0||0||0||0
|-
|2014-2015||HC Red Ice||LNB||25||2||4||6||14||7||1||0||1||0
|- 
| 2015-2016 || HC Red Ice || LNB || 43 || 7 || 13 || 20 || 12 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
| 2016-2017 || HCV Sion ||  || 32 || 21 || 33 || 54 || 4 || 13 || 4 || 14 || 18 || 0 
|- 
| 2017-2018 || HC Sierre ||  || 25||19||52||71||12||9 ||7 ||7 ||14 ||4
|-
|2018-2019 || HCV Martigny ||Mysport League
| 28 || 13 || 17 || 30 || 10 || 15 || 8 || 11 || 19 || 8 
|-
|2019-2020 || HCV Martigny || Mysport League
| 32||17||30||47||8 ||6||6||9||15||4
|-
|2020-2021 || HCV Martigny || Mysport League
| 7 ||2 ||6 ||8 ||0 ||-||-||-||-||-
|-
| 2021-2022|| HCV Martigny || Mysport League ||  ||

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en avril 1988
Sportif valaisan
Joueur suisse de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Martigny
Joueur du HC Viège
Joueur du Lausanne HC
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur du HC Bienne
Joueur du HC Red Ice Martigny-Verbier-Entremont
Joueur du HC Sierre